Il toponimo Frătăuții può riferirsi a diverse località della Romania:
Frătăuții Noi, comune del distretto di Suceava
Frătăuții Vechi, comune del distretto di Suceava